Antimonhydroxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen des Antimons in verschiedenen Oxidationsstufen:

 Antimon(III)-hydroxid, Sb(OH)3
 Antimon(V)-hydroxid, Sb(OH)5